Telmatosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Europe à la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien), soit il y a environ entre  à  millions d'années. Ses fossiles sont connus en Roumanie, dans la région d'Hațeg en Transylvanie, et en France, près de Fox-Amphoux, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Espèce 

 
On ne lui connaît à l'heure actuelle qu'une seule espèce valide, Telmatosaurus transsylvanicus, décrite par Franz Nopcsa von Felső-Szilvás en 1899 sous le nom de Limnosaurus transsylvanicus, puis renommée par lui même en 1903 sous son nom actuel.

Description 
C'est un hadrosauroïde de petite taille mesurant 5 mètres de long et pesant 300 kilos, ce qui peut facilement s'expliquer par un cas de nanisme insulaire. En effet, le lieu de sa découverte était autrefois sur l'ancienne île d'Hațeg de l'archipel européen de la fin du Crétacé, une île où les ressources alimentaires devaient être limitées.

Paléobiologie

Paléopathologie 
 
Une mandibule d'un Telmatosaurus juvénile a été découverte avec une grosse tumeur non cancéreuse, un améloblastome, étudiée en 2016 par M. D. Dumbravă et ses collègues. C'est la première découverte de ce type de tumeur bénigne sur un dinosaure. Les auteurs n'ont pas pu trancher sur le fait de savoir si cette tumeur était responsable de sa mort de façon directe, ou indirecte par affaiblissement de l'animal. 

D'autres types de tumeurs osseuses sont connus chez les hadrosaures, comme montré par B. M. Rothschild et ses collègues en 2003.  Il s'agit d'hémangiomes, fibromes, cancers métastatiques et ostéoblastomes, observés par tomodensitométrie et fluoroscopie sur des os d’Edmontosaurus, de Brachylophosaurus, Gilmoreosaurus et Bactrosaurus. Alors que cette étude a porté sur plus de , ces tumeurs n'ont été retrouvées que chez ces genres d'hadrosaures. On ne sait pas si elles ont été causées par des facteurs environnementaux ou une prédisposition génétique.

Paléoécologie 
Telmatosaurus a côtoyé les ptérosaures Hatzegopteryx thambema et Eurazhdarcho langedorfensis ainsi que les dinosaures Balaur bondoc et Magyarosaurus dacus.

Classification 
Les études phylogénétiques concordent pour placer Telmatosaurus comme un membre basal des Hadrosauroidea, assez proche des Hadrosauridae. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea
 Balaur
 Hadrosauridae
 Hatzegopteryx

Livre 
 Atlas des dinosaures (Gallimard)

Sites internet 
 About.com Dinosaurs
 AgeOfDinosaurs.com
 Prehistoric Wildlife
 Sur la Terre des dinosaures

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauroidea
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1903